Barki ima više značenja:
 Barki (Breša)
 Barki (Krotone)
 Barki (Mantova)
 Barki (Pezaro i Urbino)
 Barki (Pjačenca)
 Barki (Vičenca)